Tongda bezeichnet:

 Tongda (Lujiang) (同大镇), Großgemeinde im Kreis Lujiang in der chinesischen Provinz Anhui
 Tongda (Mingshui) (通达镇), Großgemeinde im Kreis Mingshui in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Tongda (Huaping) (通达傈僳族乡), Nationalitätengemeinde der Lisu im Kreis Huaping in der chinesischen Provinz Yunnan
 Tongda (Nangang) (通达街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Nangang in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Tongda (Taonan) (通达街道), Straßenviertel der Stadt Taonan in der chinesischen Provinz Jilin